Посольство Российской Федерации — дипломатическое представительство (посольство) Российской Федерации в различных странах мира. 

 Посольство России на Украине
 Посольство России в Польше
 Посольство России в Чехии 
 Посольство России в Италии
 Посольство России в Великобритании
 Посольство России в Китае

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Посольство СССР